Blondus ist der Name folgender Personen:

 Flavio Biondo (lateinisch Flavius Blondus; 1392–1463), italienischer Humanist und Historiker
 John Blund (ca. 1175–1248; Iohannes Blondus oder Johannes Blund)